Rafha () ist eine Stadt im Norden von Saudi-Arabien an der Grenze zum Irak. 2010 hatte Rafha 80.544 Einwohner. Nach Arar ist es die zweitgrößte Stadt der Provinz al-Hudud asch-schamaliyya.

Sie liegt an einer alten Pilgerstraße zwischen Bagdad und Mekka. Der Flughafen Rafha liegt am südwestlichen Rand der Stadt.

Klima 
Laut der Klimaklassifizierung von Köppen-Geiger ist in Rafha Heißes Wüstenklima (BWh).

Wirtschaft 
In der Stadt ist ein Kraftwerk mit fünf Gasturbine. Zwei Turbinen stammen von General Electric und drei Siloturbinen von Siemens (2000E).

Einzelnachweise 

Ort in Saudi-Arabien